Митрофа́нова — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Митрофанова, Галина Николаевна (род. 1950) — российский педагог, Народный учитель Российской Федерации. 
 Солодилова (Митрофанова), Зоя Дмитриевна (род. 1948) — советская оперная певица.
 Митрофанова, Ирина Вячеславовна (род. 1965) — российский биотехнолог, член-корреспондент РАН (2019).
 Митрофанова, Маргарита Михайловна (род. 1970) — российская радио- и телеведущая, журналист.
  
 Митрофанова, Элеонора Валентиновна (род. 1953) — российский государственный и политический деятель, дипломат.
 Митрофанова, Элина Сергеевна (род. 1992) — российская хоккеистка.
 Митрофанова, Юлия Георгиевна (1899–1973) — советский учёный энтомолог-диптеролог, медицинский энтомолог.

Топонимы 
 Митрофанова — деревня в Октябрьском районе Курской области.
 Митрофанова — деревня в составе Чердынского городского округа Пермского края.